Federico II Eugenio de Wurtemberg (en alemán, Friedrich II. Eugen von Würtemberg; Stuttgart, 21 de enero de 1732 - Hohenheim, 23 de diciembre de 1797) fue desde 1795 hasta 1797 el 14.º duque de Wurtemberg.

Biografía

Infancia 
Federico Eugenio fue el cuarto hijo del duque Carlos I Alejandro de Wurtemberg (hijo del duque Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental y de Leonor Juliana de Brandeburgo-Ansbach) y de la princesa María Augusta de Thurn y Taxis (hija del príncipe Anselmo Francisco de Thurn y Taxis y de María Luisa de Lobkowitz).

Fue enviado a Berlín para la formación en la corte de Federico II el Grande, después de la temprana muerte de su padre, junto a sus dos hermanos mayores, Carlos Eugenio y Luis Eugenio, en 1741. Allí fue bien recibido, y en 1744 el mayor de los hermanos subió al trono.

Juventud 
Destinado primero a seguir la carrera eclesiástica, pronto entró en la posesión de algunas canonjías (Salzburgo, Constanza) y recibió del rey Federico el ofrecimiento de coadjutor en el Obispado de Breslavia, pero prefirió el servicio militar a la carrera espiritual, y fue nombrado por el rey coronel de caballería y designado jefe de un regimiento de dragones en 1749. 

Se casó el 29 de noviembre de 1753, al igual que su hermano mayor, con una sobrina del rey, Federica de Brandeburgo-Schwedt, hija del margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt y de Sofía Dorotea de Prusia, hermana de Federico.
 
En el contrato de matrimonio se fijó que los hijos de este matrimonio se educarían en la fe protestante, denominación religiosa del país, destacando que para el príncipe y sus herederos varones, además del infantazgo, se instituiría una suma anual especial de 25.000 florines. En diciembre de 1753, fue nombrado por el rey caballero de la Orden del Águila Negra.

Reinado 
Después de la rápida sucesión de muertes de sus hermanos mayores, Carlos Eugenio († 24 de octubre de 1793) y Luis Eugenio († 20 de mayo de 1795), se convirtió en duque reinante y de inmediato tomó su residencia en Stuttgart. Poco antes del inicio del gobierno, fue nombrado por el rey de Prusia junto al duque Fernando de Brunswick y Wichard von Möllendorff, mariscal de campo prusiano, y ahora recibió la misma dignidad en el círculo de Suabia. Su gobierno duró sólo dos años y medio, y el país sufrió durante el mismo por la guerra de la Primera Coalición antinapoleónica. Después de algunas dudas, el duque se declaró a favor de Austria. Acto seguido, los franceses, bajo el mando del general Moreau, asaltaron Kniebis en junio de 1796, saquearon el país en julio y entraron ellos mismos en Stuttgart, mientras que los austriacos se trasladaron. Entonces el duque se vio obligado a concluir un armisticio con Moreau Baden, que se firmó el 7 de agosto de 1796 en París, Cannstatt se mudó al este. Entonces el duque se vio obligado a ir solo el 17 de julio, siguió el acuerdo de paz que causó graves ofensas en Austria. Sus principales condiciones eran: completa neutralidad, incluso si Wurtemberg, como miembro del Reich alemán, fuera llamado a prestar ayuda, destierro de los emigrantes franceses del país, cancelación mutua de todas las medidas enemigas y libre paso para los ejércitos franceses. Al mismo tiempo, se cedería Mömpelgard, pero Wurtemberg se compensaría con varias áreas espirituales en Suabia. Wurtemberg también se comprometió con la cesión total de la margen izquierda del Rin y con la cooperación en la abolición del feudo entre Italia y el Reich. Además, se tuvo que pagar un impuesto de guerra de ocho millones de francos y se impusieron importantes entregas en especie.

Los éxitos del archiduque Carlos de Austria-Teschen hicieron posible que el duque, que como muchas familias del país, había huido regresara pronto. El alojamiento y las demandas de Austria impusieron una pesada carga financiera al país; el daño se calculó en 18 millones de florines para los dos años (1796 y 1797). Se celebró una legislatura estatal por primera vez en 27 años para negociar su cobertura. Pero el duque, al igual que sus sucesores más tarde, se resistió al afecto de los herederos de su cámara, y los herederos dejaron de discutir el asunto de guerra a las denuncias sobre algunos abusos. Siguieron animadas discusiones y se retrasó la conclusión del Landtag, por lo que el duque murió de un derrame cerebral durante las negociaciones.

Descendencia 

El 29 de noviembre de 1753, Federico Eugenio se casó con la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt (1736-1798), hija del margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt y de la princesa Sofía Dorotea de Prusia (hermana del rey Federico II el Grande). El matrimonio tuvo los siguientes hijos:

 Federico I (1754 - 1816), primer rey de Wurtemberg, casado con la princesa Augusta de Brunswick-Wolfelbüttel, con descendencia, tras su muerte, nuevamente se casó la princesa real Carlota del Reino Unido, tuvieron una hija nacida muerta.
 Luis (1756 - 1817), casado con la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, con descendencia antepasado de la reina Isabel II del Reino Unido.
 Eugenio Federico (1758 - 1822), casado con la princesa Luisa de Stolberg-Gedern, con descendencia.
 Sofía Dorotea (María Feodorovna) (1759-1828), consorte del zar Pablo I de Rusia, con descendencia.
 Guillermo Federico (1761 - 1830), casado con la baronesa Guillermina de Tunderfeld-Rhodis, con descendencia, de ahí se origina los duques de Urach.
Fernando Federico (1763 - 1834), casado con la princesa con Albertina de Schwarzburg-Sondershausen, tras su divorcio se casó morganaticamente con Paulina de Metternich-Winneburg, hermana del canciller austriaco Clemente de Metternich, sin descendencia de ninguno de los matrimonios.
 Federica (1765 - 1785), esposa del futuro duque Pedro I de Oldemburgo, con descendencia.
 Isabel Guillermina (1767-1790), primera esposa del futuro emperador Francisco I de Austria, tuvieron una hija muerta en la infancia.
 Guillermina Federica (1768), nacida muerta.
 Carlos Federico (1770), nacido muerto.
 Alejandro Federico (1771-1833), casado con la princesa Antonieta de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, con descendencia, fundador de la línea católica de la Casa de Wurtemberg.
 Enrique Carlos (1772-1838), casado con Carolina Alexia de Urach, con descendencia.

Ancestros

Referencias 
 Joachim Engelmann, Günter Dorn: Friedrich der Große und seine Generale. Utting 2002, p. 124 f.
 Sönke Lorenz (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, pp. 284-287, ISBN 3-17-013605-4
 Paul Friedrich von Stälin: Friedrich Eugen, Herzog von Württemberg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, pp. 53-55.
 Gerhard Taddey (Hrsg.): Lexikon der deutschen Geschichte. Stuttgart 1998, p. 416.
 Robert Uhland: Friedrich Eugen. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 595 f.
 Constantin von Wurzbach: Württemberg, Friedrich Eugen Herzog. En: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Vol. 58. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1889, p. 23

Enlaces externos 

Casa de Württemberg
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Stuttgart
Duques de Wurtemberg